Olly Simspon (ur. 10 stycznia 1998 w Adelaide) – asutralijski motocyklista, w latach 2013-2015 startował w Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1998
Australijscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Adelaide